Claesges ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Claesges (1942–2021), deutscher Radrennfahrer
 Ulrich Claesges (* 1937), deutscher Philosoph